Фіна́л Лі́ги Євро́пи УЄФА́ 2012 — 41-й фінал Кубка УЄФА, але 3-й у зміненому форматі. Пройшов 9 травня 2012 року у Бухаресті, Румунія, на стадіоні «Національ». У матчі зіграли іспанські «Атлетіко» (Мадрид) та «Атлетік» (Більбао).

Шлях до фіналу 

 † У результаті корупційного скандалу «Фенербахче» було виключене з участі в Лізі Європи, замість нього участь вязв «Трабзонспор».

Матч

Статистика 

Джерело: BBC Sport

Примітки

Посилання 
 Сторінка турніру на сайті УЄФА

Ліга Європи УЄФА 2011—2012
2011—2012
Спорт у Румунії
Події 9 травня
Травень 2012
2012 у футболі